Příjmení Absolón (Absolon) či Absolonová nosí více různých osobností:

 Andrea Absolonová (1976–2004) – česká skokanka do vody a pornoherečka
 Carmen Absolonová – slovenská fotbalistka
 Karla Absolonová-Bufková (1855–1941) – autorka knih pro mládež a sběratelka pověstí, matka Karla Vítězoslava a Olgy Stránské
 Karel Vítězoslav Absolon (1877–1960) – moravský přírodovědec a speleolog, otec Karla Bedřicha, syn Karly Bufkové
 Karel Bedřich Absolon (1926–2009) – český chirurg žijící od roku 1948 v USA, syn Karla Vítězoslava
 Olga Stránská-Absolonová (1873–1927) – politička a novinářka, dcera Karly Bufkové
 Ľudovít Absolon (1909–1988) – slovenský fotograf a pedagog
 Monika Absolonová (* 1976) – česká zpěvačka, herečka a moderátorka pořadu Taxík

Související články 
 Páni z Ledské (Absolonové z Ledské)
 Rodina Wanklových
 Absalon (rozcestník)

Česká příjmení